Crook est un nom propre anglais qui peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Eddie Crook Jr. (1929-2005), boxeur américain ;
 George Crook (1828-1890), général de l'armée américaine ;
 Ian Crook (1963-), footballeur anglais ;
 Howard Crook, ténor américain ;
 Mackenzie Crook (1971-), présentateur britannique ;
 Malcolm Crook (1848-), professeur britannique d'histoire de France et rédacteur en chef de revue ;
 Max Crook (1936-2020), musicien américain ;
 Tony Crook (1920-2014), pilote automobile britannique ;
 Tyler Crook (-), dessinateur de comics américain ;
 William H. Crook (1839-1915), garde du corps de 13 présidents américains ;
 William Pascoe Crook (1775-1846), missionnaire, instituteur et pasteur britannique.

Toponyme 

 Crook, ville du Colorado ;
  :
 Comté de Crook, comté de l'Oregon ;
 Comté de Crook, un comté du Wyoming ;
 Crook Township, township du comté de Hamilton dans l'Illinois ;
 Camp Crook, municipalité du comté de Harding, dans l'État du Dakota du Sud ;
 Fort Crook, poste de l'U. S. Army, dans le comté de Shasta en Californie, fondé en 1857 ;
 Fort Crook, ancien nom de l'Offutt Air Force Base, base de l'United States Air Force située près de Bellevue et de Omaha dans le Nebraska ;

 , village et paroisse civile du district de South Lakeland dans le comté de Cumbria ;
 Crook, ville dans le comté de Durham ;
 , auberge dans les Scottish Borders, près du village de  en Écosse ;

Titre 

 The Black Crook, comédie musicale américaine écrite par Charles M. Barras et créée en 1866 ;
 Lady Cop & Papa Crook, thriller hongkongais d'Alan Mak et Felix Chong, sorti en 2008.

Prix 
 Prix Compton-Crook (Compton Crook Award), prix littéraire américain décerné au meilleur premier roman écrit en anglais dans le domaine de la science-fiction, de la fantasy ou de l'horreur.

Patronyme anglais
Toponymie britannique
Toponymie américaine